Duck Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Duck Creek Township (Indiana)
 Duck Creek Township (Kansas)
 Duck Creek Township (Missouri)
 Duck Creek Township (Missouri)
 Duck Creek Township (North Dakota)